Жокур, Луи де (1704—1779) — французский философ-просветитель, один из составителей Энциклопедии
 Жокур, Франсуа де (1757—1852) — французский генерал-лейтенант и государственный деятель.
 Жокур — коммуна во Франции, в департаменте Об